Ковачи могу бити:
 Ковачи, занатлије које се баве ковањем

или:
 Ковач (презиме), словенско презиме

Топоними

Србија 
 Ковачи (Краљево), насеље града Краљева
 Ковачи (Рашка), насеље у општини Рашка
 Ковачи (Тутин), насеље у општини Тутин

Црна Гора 
 Ковачи (Котор), насеље у општини Котор
 Ковачи (Никшић), насеље у општини Никшић
 Ковачи (Плужине), насеље у општини Плужине
 Ковач (Пљевља), раније Ковачи, насеље у општини Пљевља

Босна и Херцеговина

Република Српска 
 Ковачи (Рудо), насеље у општини Рудо

Федерација Босне и Херцеговине 
 Ковачи (Сарајево), насеље у Сарајеву
 Улица ковачи (Сарајево), улица у Сарајеву
 Ковачи (Горажде), насеље у општини Горажде
 Ковачи (Живинице), насеље у општини Живинице
 Ковачи (Кисељак), насеље у општини Кисељак
 Ковачи (Томиславград), насеље у општини Томиславград

Хрватска 
 Ковачи (Каштелир-Лабинци), насеље у општини Каштелир-Лабинци

Види још 
 Ковач (вишезначна одредница)
 Ковачић (вишезначна одредница)
 Ковачићи (вишезначна одредница)
 Ковачица (вишезначна одредница)
 Ковачице, насеље града Ваљева, Србија
 Ковачина, насеље града Требиња, Република Српска, Босна и Херцеговина
 , насеље у општини Сливен, Бугарска
 Ковачеви (вишезначна одредница)
 Ковачево (вишезначна одредница)
 Ковачевац (вишезначна одредница)
 Ковачевци (вишезначна одредница)
 Ковачевићи (вишезначна одредница)
 , насеље у општини Грмен, Бугарска
 Ковачова (вишезначна одредница)
 Ковачовце, насеље у округу Вељки Кртиш, Словачка